Стјуартсвил има више значења:
 Стјуартсвил (Њу Џерзи)
 Стјуартсвил (Мисури)